413 може да се отнася за:

 413 година от новата ера
 413 година преди новата ера
 413, число
 413 Едбурга, астероид
 NGC 413, галактика